Assymetron är ett släkte av ryggsträngsdjur. Assymetron ingår i familjen lansettfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lansettfiskar
Assymetron